Людми́ла Тито́ва: Титова, Людмила Владимировна (род. 1960) — российская актриса, народная артистка России.
 Титова, Людмила Джабраиловна (род. 1931) — жительница блокадного Ленинграда, автор «Записок ленинградской девочки».
 Титова, Людмила Евгеньевна (род. 1946) — советская конькобежка.